Luis Enrique (1962) nicaraguai énekes, dalszerző
 Luis Enrique (1970) spanyol labdarúgó, edző